Chantal Defachelle, née le , est une coloriste de bande dessinée et épouse du dessinateur Gilles Chaillet.

Biographie

Publications

Annexes

Bibliographie

Liens externes 

Coloriste français de bande dessinée
Naissance en novembre 1948